Květa Peschke og Katarina Srebotnik var forsvarende mester, men tabte i semifinalen til Andrea Hlaváčková og Lucie Hradecká.

Hlaváčková og Hradecká besejrede Julia Görges og Flavia Pennetta i finalen, 6–7(2–7), 6–2, [10–7].

Seedning 

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Semifinalen)
  Sania Mirza /  Elena Vesnina (Semifinalen)

<li>  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Mester)
<li>  Julia Görges /  Flavia Pennetta ''(Finalen)

Lodtrækning

References 
 Main Draw

WTA Tour 2012
2012, ASB Classic (damedouble)